Brood, een voedingsmiddel

Personen 
 Herman Brood (1946-2001), Nederlands zanger en kunstenaar
 Holly Mae Brood (1994), Nederlands actrice, model en danseres
 Lola Pop Brood (1985), Nederlands modeontwerpster en kunstenares
 Philippe Brood (1964-2000), Nederlands politicus
 Ruud Brood (1962), Nederlands voetbaltrainer en oud-voetballer
 Xandra Jansen (Xandra Brood-Jansen tijdens huwelijk) (1958), Nederlands styliste, echtgenote van Herman

Overig 
 Maris Brood, een personage uit Star Wars
 The Brood (worstelteam), een professioneel worstelstable dat vooral bekend was in de WWF
 Brood (Marvel), een fictief buitenaards ras uit de Marvel Comics-strip X-Men